74 периферийные единицы () являются частью административного деления Греции и входят в состав более крупных административных единиц — периферий. Периферийные единицы в свою очередь подразделяются на общины (димы). Данные административные единицы были введены в рамках программы Калликратиса 1 января 2011 года и в материковой части чаще всего совпадают по территории и местоположению с бывшими номами.